Edificis:
 La Moixa (Albesa), edificació del municipi d'Albesa (Noguera)
 La Moixa (Llanars), edificació del municipi de Llanars (Ripollès)
 Muntanyes:
 la Moixa (Abella de la Conca), muntanya al municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 La Moixa (Camarasa), muntanya al municipi de Camarasa (Noguera)
 La Moixa (Sarroca de Bellera), muntanya al municipi de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Serres: La Moixa (Bellver de Cerdanya), serra al municipi de Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 La Moixa, Cim al municipi de Camarasa (Noguera)
 La Moixa, Edificació al municipi de Llanars (Ripollès)
 La Moixa, Edificació al municipi d'Albera (Noguera)
 La Moixa, Serra al municipi de Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 Canals de la Moixa, Indret al municipi de Lles de Cerdanya (Cerdanya) i Josa i Tuixén (Alt Urgell)
 Coll de la Moixa, Collada als municipis de Gisclareny (Berguedà) i Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 Coll de la Moixa, Collada als municipis de La Coma i la Pedra (Solsonès) i Josa i Tuixén (Alt Urgell)
 Moixa (Abella de la Conca), indret del municipi d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà.
 Riera de la Moixa, Curs fluvial a la comarca del Vallès Oriental.
 Roca de la Moixa, Muntanya als municipis de Gisclareny (Berguedà) i Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 Serra de la Moixa, Serralada als municipis de Bagà (Berguedà) i Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 Solana del Coll de la Moixa, Indret al municipi de Gisclareny (Berguedà)
 Tossal de la Moixa, Muntanya al municipi de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)